Глазовка — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глазовка — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.

Россия 
 Глазовка — село в Ленинском районе Крыма.
 Глазовка — село в составе города Лесозаводск Приморского края.
 Глазовка — деревня в Моршанском районе Тамбовской области.